Ниже представлен список матчей сборной Словении по футболу, проведённых командой в 1992—1999 годах.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ссылки 
 
 

Сборная Словении по футболу
Футбол в Словении